Аллен Э. Лард (; ,  — , Вашингтон) — американский гольфист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Лард участвовал в двух турнирах. В командном он занял 6-е место, и в итоге его команда стала третьей и получила бронзовые награды. В одиночном разряде он занял 29-е место в квалификации, но пройдя в плей-офф, дошёл только до одной восьмой финала.

Ссылки 
 Аллен Лард на sports-reference.com 

Гольфисты США
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года